Маги, МАГИ — может означать:

Значения 
 Маги — жрецы в древнем Иране.
 Маги — зороастрийские священнослужители.
 Маги — другое название цирковых артистов — иллюзионистов.
 Маги — колдуны, чародеи, волшебники, заклинатели; люди, практикующие магию посредством сверхъестественных явлений.
  — персонажи, практикующие магию, в фэнтези.
 Маги — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина майар, прибывшие в Средиземье.
 Маги — деревня, Унинский район, Кировская область
 МАГИ — Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций.
 «МАГИ» — суперкомпьютеры из аниме «Евангелион».
 «МАГИ» — филиал «Центрального аэрогидродинамического института» в Москве.
 Mathematical Applications Group, Inc. — американская компания (1966—1985), специализировавшаяся на создании CGI-анимации.
 Modified Adjusted Gross Income — налоговый термин в США.
 «Magi» — манга и основанное на ней аниме.
 «Маги́» (, более правильная транскрипция — Магьи́, Магюи́ или Магьюи́ — между буквами «г» и «и» находится французский звук ю краткое) — французский телесериал и имя главной героини этого сериала. Сериал начат в 1985 году. Некоторые сезоны были показаны в России в 1990-е годы под названием «Маги́».

Персоналии 
 Маги, Андреа — итальянский боксер.
  (1930—2019) — философ, телеведущий, политик и писатель Великобритании.
 Маги, Дамьен (род. 1945) — британский автогонщик.
 
 
 Маги, Франсуа Цезарь де (1830—1906) — французский политический деятель.

См. также 
 Маг (значения)
 Магия (значения)
 Магги (значения)